Балабанка — название населённых пунктов:

Россия 
 Балабанка — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.

Украина 
 Балабанка — село в Татарбунарском районе Одесской области.